Wosnessenka (ukrainisch  und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wosnessenka (Buryn), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Buryn
 Wosnessenka (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Wosnessenka (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Wosnessenka (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk
 Wosnessenka (Starobeschewe), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe